Bassen steht für:

 Bassen, Ortsteil der Gemeinde Oyten in Niedersachsen

Bassen ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Bassen (* 1965), deutscher Ökonom und Hochschullehrer
 Bartholomeus van Bassen (1590–1652), niederländischer Architekt und Maler
 Boaz Bassen (* 1999), deutsch-kanadischer Eishockeyspieler
 Bob Bassen (* 1965), kanadischer Eishockeyspieler
 Chad Bassen (* 1983), deutsch-kanadischer Eishockeyspieler
 Hank Bassen (1932–2009), kanadischer Eishockeytorwart
 Mark Bassen (* 1969), kanadischer Eishockeyspieler
 Paul Bassen-Spiller (1892–1962), Oberst baltisch-deutscher Herkunft des estnischen Militärs